«Урок окончен» () — фильм ужасов режиссёра Брайана Маколи.

Сюжет 
Школьный учитель литературы и руководитель шахматного кружка мистер Батлер пребывает в восторге от того, что в его школу перевёлся отличник Лукас Уорд. Новенький ученик имеет высшие оценки по всем предметам, и к тому же он обожает литературу. Однако уже вскоре выясняется, что он имеет отличное от преподавателя мнение на одно из произведений. Мистер Батлер не соглашается с его выводами в эссе и ставит четвёрку с плюсом. Теперь учителю предстоит узнать, что Лукас отлично разбирается не только в школьных предметах, но и умеет манипулировать людьми.

В ролях

Релиз 
Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Диего 8 октября 2017 года, а 21 ноября фильм вышел сразу на видео и по запросу.

Примечания 

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов 2017 года
Фильмы США 2017 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов США
Фильмы об учителях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Психологические фильмы